Amath Ndiaye (1996) – calciatore senegalese
 Astou NDiaye o N'Diaye, coniugata Diatta (1973) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro senegalese
 Bara Mamadou Ndiaye, indicato talvolta come Bara Bebeto (1991) – calciatore senegalese
 Benjamin Ndiaye (1948) – arcivescovo cattolico senegalese
 Boubou Ndiaye (1985) – calciatore mauritano
 Cherif Ndiaye (1996) – calciatore senegalese
 Hadramé Ndiaye (1958) – ex cestista senegalese
 Hamady NDiaye o N'Diaye (1987) – cestista senegalese
 Iba Ndiaye o N'Diaye (1928-2008) – artista senegalese
 Iliman Ndiaye (2000) – calciatore senegalese
 Katy Lane Ndiaye (...) – regista senegalese
 Mahamadou Ndiaye o N'Diaye (1990) – calciatore senegalese naturalizzato maliano
 Papa Alioune Ndiaye, meglio noto come Badou Ndiaye (1990) – calciatore senegalese
 Pape-Alioune Ndiaye, meglio noto come Badou Ndiaye (1998) – calciatore francese
 Madiagne Ndiaye (1952) – ex cestista senegalese
 Marie Ndiaye o NDiaye (1967) – scrittrice francese
 Mbagnick Ndiaye (1996) – judoka senegalese
 Ndèye Ndiaye (1979) – ex cestista senegalese
 Ndèye Ndiaye (1993) – cestista senegalese
 Pape Latyr Ndiaye (1977) – calciatore senegalese
 Sibeth Ndiaye (1979) – politica francese di origini senegalesi
 Souleymane Ndéné Ndiaye (1958) – politico senegalese
 Tenema Ndiaye o N'Diaye (1981) – calciatore maliano